Сухаши Горадиа Дхами Джайшил (, ,, телугу — సుహాసి గోరడియా జయ్శీల్ దామి, , Мумбаи, Индия) — индийская модель и киноактриса, снимающаяся в индийских телесериалах.

Биография 
Сухаши Горадиа родилась в Мумбаи, в гуджаратской семье. Она — младшая дочь Латы Горадиа, работавшей в гуджаратском театре. До девятого класса Сухаши жила и училась в Северной Африке, в Ливии.

Потом Сухаши вернулась в Мумбаи, чтобы продолжить образование. Сухаши изучала классический танец «Бхаратанатьям» и мечтала о карьере в этой области. Она выиграла несколько танцевальных конкурсов.

Первым сериалом, в котором Сухаши снялась стал «Шакти». Но известности на телевидении она добилась благодаря участию в телесериалах на телеканале «Star Plus» («Aek Chabhi Hai Padoss Mein» и др.). После этого снялась в нескольких фильмах и множестве рекламных роликов для брендов «Tata Magic», «Raymonds», «Slice», «Yamaha», «Mopleez», «Ford TVC» и др.

Следующим этапом в её карьере стало участие в съемках популярного телесериала «Я выросла здесь» / «Yahan Main Ghar Ghar Kheli» (2009—2012), транслировавшегося в Индии по «Zee TV».

Личная жизнь 
Замужем за Джайшилом Дхами, братом актрисы Драшти Дхами и IT-инженером. К моменту замужества знала его уже тринадцать лет, была влюблена в него ещё в колледже.

Фильмография 
Фильмы
 «Haage Summane» (2008).
 «Vaade Kaavali» (2009).
 
Шоу
 «Kahani Comedy Circus Ki» (2012)

Телесериалы

Награды

Примечания

Ссылки 
 Сухаши Дхами, биография и фотогалерея на сайте Bollystarswall.com. 
 Сухаши Дхами, биография на сайте «Celebrity Net Worth». 
 Сухаши Дхами, биография на India-Forums.com. 
 Сухаши Дхами, биография на Shareboxlasia, 21 мая 2012. 
 Официальный сайт телесериала «Я выросла здесь» 
 Фотогалерея индийской модели Сухаши Горадиа на сайте «Limelight Celebrity & Talent Division», Mumbai, India. 
 Solanki K. Don’t think about tomorrow, live in today: Suhasi Dhami. India-Forums.com. Saturday, June 23, 2012.
 Vaade Kaavali — Suffers from bad horoscope! Release date: 11th December 2009. 
 Zee Stars Concert. Indianspice.co.za.